«Santa María del Mar» puede hacer referencia a;

Topónimos

Chile
Santa María del Mar, localidad de la región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.

España
Santa María del Mar, barrio de Santa Cruz de Tenerife, en Tenerife, Canarias;
Santa María del Mar, parroquia del concejo de Castrillón, Principado de Asturias;
Santa María del Mar, colegio que forma parte de la compañía de Jesús, situado a la orilla de la Ría do Burgo.

México
Santa María del Mar, localidad del estado de Oaxaca.

Perú
Santa María del Mar, distrito de la provincia de Lima;
Playa Santa María del mar, es una playa de Perú.

Religión
 .